Süllberg bezeichnet:
 Süllberg (Calenberger Land) (198,2 m), Erhebung im Calenberger Land bei Springe, Region Hannover, Niedersachsen
 Süllberg (Hamburg) (74,7 m), Erhebung in Hamburg-Blankenese
 Süllberg (Hildesheimer Wald) (277 m), Erhebung im Hildesheimer Wald bei Bad Salzdetfurth, Landkreis Hildesheim